Terraciano ist der Familienname von:
 Andrew Terraciano, Schauspieler
 Tony Terraciano, Schauspieler

Siehe auch:
 Terracciano